Александр Сидякин:
 Сидякин, Александр Иванович (род. 1949) — советский баскетболист.
 Сидякин, Александр Геннадьевич (род. 1977) — российский политик.